San Quintin (San Quintino) può riferirsi a:
 San Quintin – municipalità della Provincia di Abra, Filippine
 San Quintin – municipalità della Provincia di Pangasinan, Filippine
 San Quintín – città della Bassa California, Messico